Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Yvona Brzáková e Katerina Böhmová che hanno battuto in finale Jill Patterson e Courtney Lord 6–1, 7–5

Teste di serie 
 Nerida Gregory /  Marie Neumannová (semifinali)
 Janthe Cunningham /  Petra Huber (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1982